Villa von der Heydt steht für:

 Villa von der Heydt (Berlin-Tiergarten), eine Villa in Berlin-Tiergarten an der Von-der-Heydt-Straße
 Villa von der Heydt (Berlin-Wannsee), eine ehemalige Villa in Berlin-Wannsee an der Kaiserstraße
 Villa von der Heydt (Bad Godesberg), eine Villa in Bonn-Godesberg an der Elisabethstraße
 Villa von der Heydt (Kerstenplatz), eine ehemalige Villa in Elberfeld am Kerstenplatz
 Villa von der Heydt (Am Mäuerchen), eine ehemalige Villa in Elberfeld an der Straße Am Mäuerchen (heutiger Name: Mäuerchen)

Siehe auch:
 Haus Daniel von der Heydt
 Sommerhaus Von-der-Heydt